БМК-225 — буксирно-моторный катер.

Буксирно-моторный катер БМК-225 предназначен для моторизации понтонного парка ПП-91 (ПМП) и выполнения других задач по оборудованию и содержанию переправ.

В составе понтонного парка ПП-91 4 катера.

Катер разработан и производится на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»»

Техническое описание 
На суше катер перевозится на понтонных автомобилях КрАЗ-260 или Урал-5323.

Технические характеристики 
 длина — 9,06 м;
 ширина — 2,76 м;
 осадка при полном водоизмещении — 0,65 м;
 осадка при водоизмещении порожнем — 0,59 м;
 масса катера с полностью заправленными системами и с инвентарным имуществом — 7450 кг;
 максимальная скорость на воде — до 20 км/ч.

Двигатель:
 дизель СМД-601;
 мощность — 166 (225) кВт (л.с);
 среднечасовой расход топлива — 35,86 кг;
 среднечасовой расход масла — 0,108 кг.

Примечания

Ссылки 
 Судостроительный завод Вымпел
 КСМК
 https://web.archive.org/web/20180628211500/http://www.redstar.ru/2006/04/22_04/5_03.html 

Средства моторизации переправ